Georg Fischer (rallyrijder), een rallyrijder
Alois Brunner (SS'er), die de schuilnaam Georg Fischer gebruikte na zijn vlucht